Cambodia League (2013) – 29. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kambodży. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, grając systemem mieszanym. Sezon zasadniczy rozpoczął się 12 stycznia, a zakończył 2 czerwca 2013. Tytułu nie obroniła drużyna Boeung Ket Rubber Field. Nowym mistrzem Kambodży został zespół Svay Rieng FC. Tytuł króla strzelców zdobył Khuon Laboravy, który w barwach klubu Svay Rieng FC strzelił 11 goli.

Początkowo pierwsza kolejka sezonu była zaplanowana na 4–6 stycznia, jednak została przesunięta o tydzień później, aby umożliwić reprezentacji Kambodży rozegranie dwóch meczów towarzyskich przeciwko Korei Południowej w Ulsan.

Tabela końcowa

Sezon zasadniczy 

Źródło: fifa.com

Baraże o mistrzostwo 
Półfinały:
 13 lipca 2013, RCAF Old Stadium, Svay Rieng FC – Phnom Penh Crown FC 4 – 3
 13 lipca 2013, Stadion Olimpijski, Boeung Ket Rubber Field – Build Bright United 1 – 0

Mecz o 3. miejsce:
 19 lipca 2013, Stadion Olimpijski, Phnom Penh Crown FC – Build Bright United 1 – 0
		
Finał:
 13 lipca 2013, Stadion Olimpijski, Boeung Ket Rubber Field – Svay Rieng FC 0 – 1

Zespół Svay Rieng FC został mistrzem Kambodży w sezonie 2013 i tym samym zakwalifikował się do Pucharu Prezydenta AFC w sezonie 2014.

Baraże o awans/utrzymanie 
 

Zespół Asia Europe University FC utrzymał się w Cambodia League, natomiast Senate Secretariat FC z niej spadł. Klub TriAsia Phnom Penh awansował do Cambodia League, a drużyna Prowincja Takev pozostała w Cambodia Second League.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fifa.com

Zobacz też 
 Cambodia League

Przypisy 

2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kambodży
2013 w Kambodży